Жумисши́ () — село у складі Уаліхановського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Бідайицького сільського округу, раніше було у складі ліквідованої Ундіріської сільської ради.

Населення — 112 осіб (2009; 215 у 1999, 223 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 100 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Уаліхановського району
Села Північноказахстанської області